Sartory – cognome italiano
 Eugène Sartory – archettaio francese